1972/73 е 26-ия сезон на „А“ републиканска футболна група след създаването ѝ през 1948 г.
Групата е съставена от 18 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Перник и Волов (Шумен). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

Забележка:
 Дунав (Русе) и Черноморец (Бургас) за извадени от групата поради доказан опит за уреждане на срещите между двата отбора. Резултатите на срещите Славия (София) – ЖСК-Спартак (Варна) и Спартак (Плевен) – Николай Лъсков (Ямбол) са анулирани.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“ 

За трета поредна година наставникът на ЦСКА Манол Манолов разчита на почти един и същи състав. Преди началото на сезона е осъществен само един входящ трансфер – нападателят Стефан Михайлов пристига от Велбъжд (Кюстендил). Напусналите са четирима: Петър Топчев, Илия Чалев, Петър Радков и Тотко Дремсизов. В 3-тия кръг от първенството последния си мач за отбора изиграва легендата Димитър Якимов, който е преждевременно „пенсиониран“ на 32-годишна възраст. През януари 1973 г. в тима пристига вратарят Дражо Стоянов от Черноморец, който обаче е трети избор под рамката след Стоян Йорданов и Йордан Филипов. Сред абсолютно твърдите титуляри в състава са Божил Колев, Борис Гаганелов, Иван Зафиров, Аспарух Никодимов, Георги Денев и Петър Жеков.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1972/73
1972/73